Galgenau heißen folgende geographischen Objekte:

 Galgenau (Gemeinden Freistadt, Kefermarkt), Ortschaft von Freistadt und Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Galgenau (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich